Acatlán  ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

* Municipio Acatlán (Hidalgo)
 Municipio Acatlán (Puebla)
 Municipio Acatlán (Veracruz)
 Municipio Acatlán de Juárez, Jalisco
 Municipio Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca
 Municipio San Luis Acatlán, Guerrero